Martina Eberl (* 29. Juni 1981 in München) ist eine deutsche Golferin. Von 2002 bis 2012 spielte sie hauptsächlich auf der Ladies European Tour (LET). 

Seit 2011 betreibt sie die Golfschule „Martina Eberl Golfakademie“.

Seit 2014 moderiert sie Sport- und Golfevents, wie „One year to go – Solheim Cup“, „Junior Solheim Cup“, „Porsche European Open“, Mercedes Benz Golfevents. 

Martina Eberl ist Mutter von zwei Töchtern (* 2010 und * 2013).

Größte Erfolge

Weblinks 
 Persönliche Website

Golfer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1981
Frau